San Pedro Mixtepec ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San Pedro Mixtepec (Distrito 22), in der Región Costa, Bundesstaat Oaxaca
 San Pedro Mixtepec (Distrito 26), in der Región Sierra Sur, Bundesstaat Oaxaca

Siehe auch:
 Municipio San Pedro Mixtepec